Zkratka písmen NDS může znamenat:

 označení pro dolnoněmčinu podle ISO 639-2
 Národní dálniční společnost (ve slovenském originále Národná diaľničná spoločnosť)
 NDS Group – firma zabývající se digital rights managementem
 Národno-demokratická strana – zaniklá slovenská politická strana
 Nová sociální demokracie (Nouvelle Démocratie Sociale) – politická strana v Burkině Faso
 Národní hnutí pro stabilitu a rozvoj (NDSV, Национално движение за стабилност и възход, Nacionalno dviženie za stabilnost i văzhod) – bulharská politická strana
 Nintendo DS – přenosná herní konzole
 Novell Directory Services – starší název jedné adresářové služby (původně NetWare Directory System), nyní spadá pod NetIQ